Draganovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Draganovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Burgas, 
 Draganovo (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Gorna Orjachovitsa, 
 Draganovo (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Tjernootjene,